Elmer Vasko, dit Moose Vasko, (né le  à Duparquet dans la province du Québec au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après avoir débuté avec les Teepees de Saint Catharines de l'Association de hockey de l'Ontario, il se joint aux Bisons de Buffalo dans la Ligue américaine de hockey en 1955. La saison suivante, il découvre la Ligue nationale de hockey avec les Black Hawks de Chicago. L'équipe remporte la Coupe Stanley 1961. En 1970, il met un terme à sa carrière après avoir porté brièvement les couleurs des North Stars du Minnesota.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1953-1954|| Teepees de Saint Catharines || AHO || 59 || 5 || 17 || 22 || 25 || 15 || 0 || 2 || 2 || 10
|-
| 1954 || Teepees de Saint Catharines || C. Memorial || - || - || - || - || - || 11 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 1954-1955|| Teepees de Saint Catharines || AHO|| 49|| 16|| 20|| 36|| 75|| 11|| 2|| 3|| 5|| 17
|-
| 1955-1956|| Teepees de Saint Catharines || AHO || 47 || 9 || 31 || 40 || 90 || 6 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 1955-1956|| Bisons de Buffalo|| LAH|| 4|| 0|| 3|| 3|| 4|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1956-1957|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 64|| 3|| 12|| 15|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1957-1958|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 59|| 6|| 20|| 26|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1958-1959|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 63|| 6|| 10|| 16|| 52|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1959-1960|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 69|| 3|| 27|| 30|| 110|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1960-1961|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 63|| 4|| 18|| 22|| 40|| 12|| 1|| 1|| 2|| 23
|-
| 1961-1962|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 64|| 2|| 22|| 24|| 87|| 12|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1962-1963|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 64|| 4|| 9|| 13|| 70|| 6|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 1963-1964|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 70|| 2|| 18|| 20|| 65|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1964-1965|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 69|| 1|| 10|| 11|| 56|| 14|| 1|| 2|| 3|| 20
|-
| 1965-1966|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 56|| 1|| 7|| 8|| 44|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1967-1968|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 70|| 1|| 6|| 7|| 45|| 14|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 1968-1969|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 72|| 1|| 7|| 8|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1969-1970|| Golden Eagles de Salt Lake|| WHL|| 54|| 4|| 6|| 10|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1969-1970|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

| 786|| 34|| 166|| 200|| 719|| 78|| 2|| 7|| 9|| 73

Références

Naissance en décembre 1935
Décès en octobre 1998
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (WHL)
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 62 ans